Adriano Passuello – ciclista italiano
 Domenico Passuello – ciclista italiano
 Franco Passuello – politico e sindacalista italiano
 Giuseppe Passuello – ciclista italiano